Lionel Mathis (ur. 4 października 1981) – francuski piłkarz grający na pozycji obrońcy. Od 2016 jest zawodnikiem AJ Auxerre.

Kariera klubowa 

Stan na: koniec sezonu 2015/2016

Bibliografia 
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze AJ Auxerre
Piłkarze FC Sochaux-Montbéliard
Piłkarze En Avant Guingamp
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Montreuil (Sekwana-Saint-Denis)